Ein Betriebsleitsystem findet sich in:

 der Betriebsleittechnik im Schienenverkehr
 als Rechnergestütztes Betriebsleitsystem bei Bussen und Straßenbahnen